Bălești (Gorj) ;
 Bălești (Vrancea) ;